Le terme mariage mixte, selon que la notion de mixité se rapporte à la nationalité, couleur de peau, ethnie et/ou à la religion du conjoint, peut avoir plusieurs sens :
 Mariage transnational : alliance de deux individus de nationalités différentes (voir droit international privé et Mariage et divorce en droit international privé français).
 Mariage interethnique : alliance de deux individus d'ethnies différentes (Mariage interracial aux États-Unis).
 Mariage interreligieux : alliance de deux individus de religions différentes.
 Mariage inter-castes : alliance de deux individus de castes différentes.
Certains ont ajouté à ces critères, d'autres critères de mixité, par exemple pour B. Hollingshead :

 la classe d'âge (dans le passé les mariages arrangés réunissant des époux d'âges différents étaient fréquents)
 la classe sociale (des sociologues comme A. Girard introduisant dans la notion de  (facteur selon lui d'homogamie ou d'hétérogamie selon les cas), des critères de distance géographique, de milieu socio-professionnel, culturels (niveau d'instruction...) et d'appartenance ou de pratique religieuses. D'autres ajoutent la dimension des .

Concepts et enjeux 
De manière grossièrement résumée, le mariage non-mixte relève de l'endogamie (, au risque de la consanguinité, éventuellement incestueuse) alors que le mariage mixte relève de l'exogamie ().

Il était autrefois exceptionnel dans une grande partie du monde, mais il tend à devenir de plus en plus fréquent au , notamment dans les communautés catholiques, juives et protestantes en ce qui concerne la mixité religieuse (l'homogamie religieuse diminue, et le nombre de conjoint se déclarant sans religion augmente). 

Le mariage mixte est l'un des facteurs de brassage interethnique, notamnent en milieu urbain, et un facteur possibles de mobilité géographique et sociale et souvent l'occasion d'une ascension sociale pour l'un des conjoints, mais il doit dépasser certains stéréotypes, préjugés voire fantasmes.

Cette notion de mixité désigne aussi des couples non-mariés (que l'on définira comme plus ou moins "mixtes" selon les mêmes critères).

Films centrés sur le sujet 
 Devine qui vient dîner... : film de Stanley Kramer sorti en 1967
 Mariage mixte : film d'Alexandre Arcady sorti en 2004
 Le Retour du fils : film d'Ahmed Boulane sorti en 2012
 Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? : film de Philippe de Chauveron sorti en 2014

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Endogamie-exogamie
 Mariages mixtes en France
 Mariage
 Mariage blanc
 Mariage civil
 Mariage religieux

Bibliographie 
 Bozon M (1991). Choix du conjoint et reproduction sociale. Centre National de Documentation Pédagogique (lien).
 Jahan S (2006). Le mariage mixte au . Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest. Anjou. Maine. Poitou-Charente. Touraine, (113-1), 53-70.
 Le Bail, H. (2012). 7. Femmes chinoises et migration de mariage en Asie. Le cas des mariages arrangés sino-japonais. In Chinoises au  (). La Découverte résumé).
 Claude Liauzu, « Guerre des Sabines et tabou du métissage : les mariages mixtes de l’Algérie coloniale à l’immigration en France », Les cahiers du CEDREF [En ligne], 8-9 | 2000, mis en ligne le , consulté le . URL : http://cedref.revues.org/207

Mariage